Ла Нуез има више значења:

 Ла Нуез (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Нуез (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Нуез, Ла Нуез дел Каиман (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Нуез, Орасио Гутијерез Гарсија (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику